

Anno 
 722 o 722 a.C.

Codici 
 722 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Missouri City, situato nella Contea di Fort Bend, nel Texas

Matematica 
 722 – numero